Франсуа́ Фюльжи́ Шевалье́ (; 1796—1840) — французский ботаник, альголог, миколог и врач.

Биография 
Франсуа Фюльжи Шевалье родился 2 июля 1796 года в городе Париж во Франции. 26 мая 1821 года Шевалье была присвоена степень доктора по медицине в Парижском университете (Сорбонне). Его диссертация называлась Sur les ciguës indigènes, considérées comme poisons et comme médicaments. Шевалье принимал участие в создании работы Шарля д'Орбиньи Dictionnaire universel d'Histoire Naturelle, изданной в 1849 году. Франсуа Шевалье скончался 24 декабря 1840 года в городе Фрайбург в Германии.

Гербарные образцы растений, собранные Шевалье, хранятся в гербарии Национального музея естественной истории в Париже (P). Образцы грибов и лишайников находятся в гербарии Ботанического института в Страсбурге (STR).

Некоторые научные работы 
 Histoire des Graphidées (1824—1827) — 4 части из запланированных 20
 Flora générale des environs des Paris (1826—1828) — 2 тома
 Fungorum er Byssorum illustrationes (1837) — 2 тома

Род и некоторые виды, названные в честь Ф. Шевалье

Литература 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту
Микологи Франции
Альгологи